Le Hapoël Raanana Association Football Club (en ), plus couramment abrégé en Hapoël Raanana, est un club israélien de football fondé en 1938 et basé dans la ville de Raanana.

Historique 

 1972 : fondation du club

Palmarès

Personnalités du club

Présidents du club 
  Ilan Katz

Entraîneurs du club 

  Eli Cohen (2006 - 28 février 2010)
  Tzvika Tzemah ( avril 2010 - 19 juillet 2010)
  Eyal Lachman ( mai 2010 - 18 octobre 2011)
  Meni Koretski ( juillet 2013 - 10 mai 2014)
  Haim Silvas (10 mai 2014 - mai 2017)
  Dudu Avraham (mai 2017 - septembre 2017)

  Guy Levy (septembre 2017 - octobre 2017)
  Meni Koretski (octobre 2017 - décembre 2019)
  Nisso Avitan (décembre 2019 - février 2020)
  Eyal Lachman (février 2020 - juillet 2020)
  Gal Cohen (juillet 2020 -)

Effectif actuel du club

Identité du club

Historique du logo

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Club de football en Israël
Club de football fondé en 1972